Miasta w USA:
 Clear Creek – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Lassen
 Clear Creek – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Carbon
 Clear Creek – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
Gminy w USA:
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Drew
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sevier
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Huntington
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Monroe
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cooper
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Henderson
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashland
 Clear Creek (ang. Clear Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
 Clear Creek (ang. Clear Creek Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Clear Creek (ang. Clear Creek County) – w stanie Kolorado